«Список смертников» () — американский телесериал в жанре триллера и драмы, основанный на одноимённом романе Джека Карра. Премьера всех восьми эпизодов состоялась 1 июля 2022 года на сервисе Amazon Prime Video. 1 февраля 2023 года сериал был продлён на второй сезон.

Сюжет 
В центре сюжета — Джеймс Рис, член спецподразделения «морских котиков» (Navy SEAL), группа которого попала в засаду во время секретной миссии, и в живых остался только он один. Вернувшись домой, Рис узнаёт о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит собственной страны. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начинает собственную миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти.

В ролях

Главные роли 
 Крис Прэтт — Джеймс Рис
 Тейлор Китч — Бен Эдвардс
 Констанс Ву — Кейти Буранек
 Джинн Трипплхорн — Лоррейн Хартли
 Райли Кио — Лорен Рис
 Патрик Шварценеггер — Донни Митчелл
 Арло Мерц — Луси Рис

Эпизодические роли 
 Ламоника Гарретт — командир Фокс
 Алексис Лаудер — Николь Дептул
 Том Амандес — Вик
 Джей Ди Пардо — Тони Лиддел
 Кристина Видал Митчелл — Мак Уилсон
 Джаред Шо — Эрнест Викерс
 Катерин Дайер — Рейчел Кэмпбелл
 Реми Аделеке — Террелл Дэниелс
 Джай Кортни — Стивен Хорн
 Хирам Марри — Джексон
 Тайнер Рашинг — Лиз Райли

Эпизоды

Производство 
В апреле 2020 года стало известно о начале разработки сериала «Список смертников» по одноимённому роману Джека Карра с Крисом Прэттом в главной роли. В следующем месяце было объявлено, что сериал находится в производстве компании Amazon Studios и выйдет на сервисе Amazon Prime Video.

В начале 2021 года стало известно, что в сериале снимутся Тейлор Китч, Констанс Ву, Джинн Трипплхорн, Райли Кио и шурин Криса Прэтта Патрик Шварценеггер.

Съёмки сериала начались 9 марта 2021 года.

Премьера всех восьми эпизодов состоялась 1 июля 2022 года на Prime Video.

1 февраля 2023 года телесериал был продлён на второй сезон. Тогда же был анонсирован приквел, посвящённый персонажу Бену Эдвардсу (его сыграл Тейлор Китч).

Восприятие 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг телесериала составляет 39 % на основании 56 рецензий критиков со средним баллом 5,6 из 10. При этом зрительский рейтинг гораздо выше и составляет 94 %.

На сайте-агрегаторе Metacritic рейтинг телесериала составляет 40 баллов из 100 возможных на основании на 25 рецензий критиков, что означает «смешанные или средние отзывы», тогда как зрительский рейтинг составляет 8,3 из 10.

На сайте IMDb телесериал имеет рейтинг 8,1 из 10 на основании 59 тысяч оценок пользователей ресурса.

Автор книги Джек Карр так ответил на негативные рецензии критиков: «95-процентный рейтинг зрителей, аудитории стоит того. Мы не делали шоу для критиков».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный трейлер

Телесериалы США, запущенные в 2022 году
Телесериалы-триллеры США
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Amazon Video
Телесериалы Amazon Studios
Телесериалы Media Rights Capital